Prunus subg. Cerasus es un subgénero del género Prunus de la familia Rosaceae. 

Prunus subg. Cerasus,  comprende al cerezo, con floración a comienzos de primavera, caracterizado por presentar brotes axilares solitarios, drupas y vainas de las semillas lisas.

Especies seleccionadas

Sección Cerasus
 Prunus avium (L.) L. 
 Prunus cerasoides
 Prunus cerasus L. 
 Prunus clarofolia C.K.Schneid. 
 Prunus emarginata (Douglas ex Hook.) Eaton
 Prunus fruticosa Pall.
 Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder 
 Prunus maackii Rupr. 
 Prunus mahaleb L. 
 Prunus maximowiczii Rupr. 
 Prunus pensylvanica L.f. 
 Prunus pseudocerasus Lindl.
 Prunus serrulata Lindl. 
 Prunus subhirtella Miq.
 Prunus speciosa (Koidz.) Ingram 
 Prunus × yedoensis Matsum.

Sección Laurocerasus 
 Prunus africana (Hook.f.) Kalkman
 Prunus buergeriana Miq.
 Prunus caroliniana Aiton
 Prunus ceylanica
 Prunus grayana Maxim.
 Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) Walp.
 Prunus laurocerasus L. 
 Prunus lusitanica L.  
 Prunus myrtifolia (L.) Urb.
 Prunus padus L. 
 Prunus serotina Ehrh. 
 Prunus serotina capuli (Cav. ex Spreng.) McVaugh 
 Prunus serotina var. virens (Wooton & Standl.) McVaugh 
 Prunus ssiori F.Schimidt 
 Prunus virginiana L.

Referencias

 USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Online Database].

Enlaces externos

Prunus